Тамара Тинелл Мур (; род. 11 апреля 1980 года в Миннеаполисе, штат Миннесота, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступавшая в женской национальной баскетбольной ассоциации. Была выбрана на драфте ВНБА 2002 года в первом раунде под общим пятнадцатым номером клубом «Майами Сол». Играла на позиции атакующего защитника.

Ранние годы 
Тамара родилась 11 апреля 1980 года в городе Миннеаполис (штат Миннесота) в семье Леона Мура и Риты Джонсон, а училась она там же в Северной средней школе, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Майами Сол»
Игроки «Миннесота Линкс»
Игроки «Детройт Шок»
Игроки «Финикс Меркури»
Игроки «Нью-Йорк Либерти»
Игроки ЖБК «Хапоэль» Хайфа
Игроки «Лос-Анджелес Спаркс»
Игроки ЖБК «Маккаби» Рамат-Ган
Игроки «Хьюстон Кометс»
Игроки ЖБК «Сент-Аман»
Игроки ЖБК «Маккаби Бнот» Ашдод
Игроки ЖБК «Элицур» Рамла